Мушон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мушон, Луи-Эжен (1843—1914) — французский медальер, гравёр почтовых марок, банкнот и медальонов.
  (1733—1797) — швейцарский пастор и писатель.